Turowiec peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Turowiec, un village dans la voïvodie de Lublin
 Turowiec, un village dans la voïvodie de Poméranie